Лопастепёрые рыбы, или мясистолопастные, или хоа́новые, или саркоптеригии , — класс костных рыб, известный с нижнего девона. Современные лопастепёрые рыбы относятся к отрядам целакантообразных (Coelacanthiformes) и двоякодышащих (Dipnoi); помимо этих отрядов и некоторых вымерших таксонов, в рамках кладистики в кладу мясистолопастных также входят четвероногие (Tetrapoda).

Описание 

У большинства лопастепёрых (включая и наиболее примитивных представителей класса) в парных плавниках имелись хорошо развитые мясистые лопасти, отличавшиеся расчленённым внутренним скелетом и наличием сложной мускулатуры (отсюда и происходят названия «лопастепёрые», «мясистолопастные»). У современных двоякодышащих конечности приобрели ланцетовидную или жгутовидную форму.

У древних лопастепёрых тело было покрыто толстыми ромбическими космоидными чешуйками, причём находившиеся между зубчиками косминового слоя и порами, открывавшимися наружу, полости вмещали, по-видимому, электрорецепторы. По мере эволюции происходила редукция косминового слоя, который полностью исчез у современных представителей лопастепёрых.

Древние лопастепёрые (в отличие от большинства лучепёрых) имели два спинных плавника (эта особенность характерна и для современной латимерии).  утратили спинные плавники. Хвостовой плавник лопастепёрых изначально был гетероцеркальным, позднее стал дифицеркальным.

Опорно-двигательный аппарат: движение двоякодышащих производится с помощью боковых изгибов тела. С помощью плавников могут ползать по дну и переползать в другой водоём.

Дыхание: жабры и лёгкие. Механизм вентиляции: ротоглоточный и с помощью жаберных крышек.

У большинства лопастепёрых (кроме целакантообразных) парные наружные ноздри соединялись носовыми ходами с хоанами (внутренними ноздрями). Палеонтологи считают, что первоначальным назначением хоан было принудительное омывание сквозным потоком обонятельного эпителия.

Кровеносная система: поскольку имеются лёгкие, появляется второй (лёгочный, малый) круг кровообращения.

Пищеварение: разнообразные способы питания. Есть 3 отверстия: половое, анальное, выделительное.

Размножение: внутреннее оплодотворение, небольшое количество икринок могут развиваться в теле матери.

Нервная система: хорошо развит передний мозг, появляются хоаны (внутренние ноздри).

Двоякодышащие дышат жабрами или легкими — видоизмененный плавательный пузырь, соедененный с пищеводом. Есть основание парных плавников — мясистые, что позволяет опираться плавниками на грунт.

Классификация 
В большинстве научных публикаций XX века лопастепёрых подразделяли на два отряда или надотряда: двоякодышащие (Dipnoi) и кистепёрые (Crossopterygii), который включал все известные тогда группы лопастепёрых, кроме двоякодышащих. В XXI веке термин «кистепёрые» почти вышел из употребления.

В начале XXI века классификация таксона Sarcopterygii, представленная в научных публикациях, не отличается стабильностью; особенно сильные различия (в названиях и рангах) наблюдаются у таксономических групп надотрядного уровня.

В рамках предложенной в 2015 году Майклом Руджеро с соавторами макросистемы живущих организмов лопастепёрые имеют ранг надкласса с 2 современными классами: Coelacanthi и Dipnoi.

Современная классификация 
Здесь представлен вариант классификации, приведённый в 5-м издании монографии «Fishes of the World», который предусматривает выделение 11 отрядов (ряд промежуточных уровней классификации опущен, а русские названия даны в соответствии с русским переводом 4-го издания этой монографии):
 Инфракласс Актинистии (Actinistia)
 Отряд Целакантообразные (Coelacanthiformes)
  Инфракласс  (Onychodontida)
  Отряд Ониходонтообразные (Onychodontiformes), или струниеобразные (Struniiformes)
Клада Рипидистии
Инфракласс Дипноморфы (Dipnomorpha)
  Надотряд Поролепоморфы (Porolepimorpha)
  Отряд Поролепообразные (Porolepiformes)
 Надотряд Двоякодышащие (Dipnoi)
  Отряд Diabolepidiformes
  Отряд Dipnorhynchiformes
  Отряд Dipteriformes
  Отряд Ctenodontiformes
 Отряд Рогозубообразные (Ceratodontiformes)
Клада Тетраподоморфы
  Инфракласс 
  Отряд Ризодонтообразные (Rhizodontiformes)
  Инфракласс 
  Отряд Остеолепидообразные (Osteolepidiformes)
  Инфракласс  (Elpistostegalia)
  Отряд Elpistostegaliformes
 Надкласс Четвероногие
В приведённую выше классификацию не включены роды Guiyu (верхний силур),  (конец силура — начало девона) и  (нижний девон), относящиеся к стем-группе лопастепёрых и возникшие на начальном этапе их радиации. Это же можно сказать и о найденном в 2014 году в верхнесилурийских отложениях отложениях Юньнани другом представителе лопастепёрых — , который достигал, по имеющимся оценкам, метровой длины и был активным хищником (вероятно, первым во всей эволюционной истории позвоночных), охотившимся на морских животных с панцирем.

Кладограмма 
Эволюционные отношения лопастепёрых можно отобразить следующей кладограммой:

См. также 

 Тиктаалик
 Elpistostege watsoni
 Guiyu oneiros
 Rhizodus
 Tristichopteridae

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
  
 

 
Классы животных